Angelo Gabrielli – ciclista italiano
 Angelo Gabrielli – imprenditore italiano
 Angelo Gabrielli – marchese italiano
 Angelo Gabrielli (Porretta Terme, n. 1977) – sassofonista, musicologo, direttore d'orchestra e manager artistico

Note

Pagine correlate 
 Angiolo Gabrielli
 Gabrielli